Змагання з тенісу в парному розряді серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2000 тривали з 21 по 28 вересня в Тенісному центрі NSW в Сіднеї (Австралія). Джиджі Фернандес і Мері Джо Фернандес були дворазовими чинними олімпійськими чемпіонками, але Джиджі Фернандес 1997 року завершила спортивну кар'єру, а Мері Джо Фернандес не брала участі.

Серена Вільямс і Вінус Вільямс виграли золоту медаль, у фіналі перемігши Крісті Богерт і Міріам Ореманс з рахунком 6–1, 6–1. Бронзову медаль здобули Ельс Калленс і Домінік Монамі, перемігши в матчі за 3-тє місце Ольгу Барабанщикову і Наташу Звєрєву з рахунком 4–6, 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 
 ITF Olympic Site

жіночий парний турнір
2000 у жіночому тенісі